Kiss me Kate kan syfta på:

Kiss Me, Kate  – musikal av Cole Porter
Kiss Me Kate (film) – film baserad på Porters musikal
Kiss me Kate (TV-serie) – brittisk komediserie